Attualmente è diplomatico per lo SMOM presso l'ambasciata di Belgrado.

È stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di SDA Express Courier  S.p.A. e Senior Vice-President di Poste Italiane S.p.A.

Biografia
Dopo un periodo professionale presso una società di consulenza e successivamente in una società di trasporti Air Freight, 

nel 1980 inizia a lavorare per il corriere espresso internazionale DHL.

Nel 1987 è in SDA Express Courier S.p.A. come amministratore delegato e direttore generale.

Nel 1991 costituisce la società IExC, corriere espresso internazionale con sedi in Francia, Regno Unito, Germania, Belgio e Olanda, e nel 1992 la IC, International Courier, società specializzata nell'acquisizione di partecipazioni di minoranza in società operanti nella logistica e nel trasporto nazionale ed internazionale.

Sempre nel 1992 è tra i fondatori della Euroinvestment società di consulenza strategica per aziende. Nel 1994 acquisisce la società Strike Media Promotion S.r.l., agenzia di pubblicità e comunicazione.

Nel 1994 costituisce la società Informatica e Servizi S.r.l. azienda specializzata nella fornitura di prodotti e servizi relativi all'informatica, successivamente, nel 2003, fusa per incorporazione in SDA Express Courier S.p.A.

Acquisisce nel 1996 la società BS Fast Cargo S.r.l. specializzata nella logistica e trasporto per Istituti Bancari, società finanziarie e compagnie di assicurazioni, poi fusa, nel 1999 in SDA Express Courier S.p.A.

Sempre nel 1996 apre a Torino, in via Pietro Micca, una galleria d'arte che sarà per anni un importante centro espositivo di arte moderna.

Nel 1998, dopo l'acquisizione di SDA Express Courier da parte di Poste Italiane, assume la direzione di tutte le attività del Gruppo Poste Italiane inerenti ai servizi espressi, logistici e pacchi, e in seguito, dopo la nomina nel 2006 a Senior Vice President, presiede la Direzione Commerciale dei Grandi Clienti con un fatturato annuo gestito di oltre 4 miliardi di Euro..

Nel 1999 acquisisce Mototaxi, importante società di motorecapito cittadino, in seguito fusa per incorporazione in SDA Express Courier S.p.A.

Nel 2000 acquisisce il 20% della Bartolini spa, di cui è stato consigliere di amministrazione dal 2000 al 2003 anno in cui la quota del 20% è stata venduta.

Costituisce nel 2000 la società Eboost di cui è anche Amministratore Delegato, la prima società Italiana specializzata nell'intera filiera del commercio elettronico.

Nel 2002 costituisce Kipoint S.r.l., rete di negozi in franchising che opera come Centro Servizi di cui è Presidente del Consiglio Di Amministrazione.

Fonda, ed è Amministratore Delegato di SDA Logistica S.r.l. società che si occupa di logistica integrata, gestione documentale, e logistica per l'ecommerce, che nel 2008 diventa Italia Logistica S.p.A. dopo un accordo in joint venture paritetica tra SDA Express Courier S.p.A./Poste Italiane S.p.A. con Ferrovie dello Stato (50% per entrambi i gruppi).

Nel mese di ottobre 2005 costituisce con Chronopost S.A., società facente parte del gruppo La Poste (Poste francesi), Chronopost International Italia S.p.A., società specializzata nel trasporto aereo worldwide.

Nel 2016 costituisce ed è Amministratore Delegato della Save & Raise S.p.A società che si occupa di consulenza ed assistenza alle grandi aziende per il reperimento delle risorse finalizzate all'ottimizzazione economica dei servizi di logistica, per l'integrazione informatica e per la formazione dei dirigenti.

Per 4 anni ha ricoperto la carica di Presidente dell'AICAI (associazione italiana corrieri aerei internazionali) ed è tra i fondatori di Assoespressi.

Nel 2012 ha pubblicato il suo primo romanzo L'eterna lotta per Mondadori e nel 2014 L'inutilità della lettera Q sempre con Mondadori.  

Fotografo e pittore ha esposto nel 2015 in una mostra collettiva presso il castello di Tivoli ed una personale a Parigi nel 2017 presso il Louvre des Antiquarires.

Onorificenze
L'onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2003

L'onorificenza di Commendatore  Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2004

Croce dell'ordine al merito Melitense  nel 2004

Croce di ufficiale al merito Melitense del sovrano Ordine di Malta nel 2018

Catoni,Valter